Колонија Ехидал има више значења:

 Колонија Ехидал (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Колонија Ехидал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Ехидал (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Ехидал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Ехидал (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Ехидал, Сан Хуан Азакоалоја (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Ехидал (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Ехидал (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Ехидал, Ранчо лас Палмас (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Ехидал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Колонија Ехидал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Ехидал (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Ехидал, Ехидо Сан Андрес (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику